Espiguilla de burro, en esta enciclopedia, puede referirse al nombre vulgar de cualquiera las siguientes plantas:
 Brachypodium distachyon.
 Bromus hordeaceus.
 Bromus madritensis.
 Bromus rubens.